«Гленн Мартин» (англ. Glenn Martin, DDS) — американский-канадско анимационный ситком, созданный Алекс Бергер, Майкл Эйснер и Эрик Фогель, и Транслировался на канале Nick at Nite с 17 августа 2009 года по 7 ноября 2011 года. В России сериал показывали с 2x2.

Сюжет 
Гленн Мартин - примерный семьянин, циничный, как это свойственно всем медикам, и безжалостный стоматолог, отец, муж и любовник (хотя последнее - все реже). Его работа непредсказуема, его дети развиты не по годам, его жена деловая и строгая, его собака обладает странными привычками. Тем не менее, назвать Гленна удачливым человеком можно с трудом. Тогда он решает отправиться всей семьей в путешествие, но оказывается, что это была не самая лучшая его идея.

В ролях

Основной состав 
 Нилон, Кевин — Гленн Мартин
 О’Хара, Кэтрин — Джеки Мартин
 Олдринг, Питер — Конор Мартин
 Кларк, Джеки — Кортни Мартин
 Грир, Джуди — Венди Парк

Приглашённые звёзды 
Полито, Джон
Мэлик, Уэнди
Стив-О
Уайт, Бетти
Ламарр, Фил
Харрис, Эстель
Джонсон, Дон
Майклс, Брет
Мэндел, Хоуи
Баррелл, Тай
Парсонс, Джим
MC Hammer
Брукс, Мел
Айдол, Билли
Маккарди, Дженнет
Тисдейл, Эшли
Дрешер, Фрэн
Ферги
Риггл, Роб
Куоллс, Дональд Джозеф
Освальт, Пэттон
Вуд, Элайджа
Киммел, Джимми
Такэй, Джордж
Александер, Джейсон
Дженни, Эллисон
Фрейкс, Джонатан
Корбетт, Джон
О’Мэлли, Майк
Белл, Кристен
Кордри, Роб
Крэнстон, Брайан
Сидибе, Габури
Пейдж, Эллиот

Эпизоды

Сезон 1 (2009-2010)

Сезон 2 (2010-2011)

Ссылки 

 

Телесериалы США, запущенные в 2009 году
Телесериалы Канады 2009 года
Телесериалы США, завершённые в 2011 году
Телесериалы Канады, завершённые в 2011 году
Мультсериалы-ситкомы США
Мультсериалы-ситкомы Канады
Мультсериалы США 2000-х годов
Мультсериалы США 2010-х годов
Программы телеканала Nickelodeon
Молодёжные фильмы
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы в жанре чёрной комедии